Никола́й Ва́син:
 Васин, Николай Алексеевич (1922—1944) — лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.